Miejscowości w USA:
 Gillett – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Arkansas
 Gillett – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto
 Gillett – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto
Gminy w USA:
 Gillett (ang. Gillett Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto